Svarthåltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svarthåltjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (3,89 ha)
Svarthåltjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (8,06 ha)
Svarthåltjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn